

Населені пункти та їхні частини
 Войцехувка — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Войцехувка — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Войцехувка — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Войцехувка — село в гміні Сенниця Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Войцехувка — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Войцехувка — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Войцехувка — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцехувка — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Войцехувка — частина села Славенцин у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Войцехувка — частина села Нове Рибе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Войцехувка — частина села Філіповиці в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Войцехувка — частина села Ужейовичі (Ужейовіце) в гміні Переворськ Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Войцехувка — частина села Дубів (Дембув) у гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Войцехувка — частина села Журавінець у гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки